Die Erste Division 1945/46 war die 43. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 26. August 1945 und endete am 2. Juni 1946. Wegen des Zweiten Weltkriegs wurde im Jahr zuvor die Meisterschaft abgebrochen.

Modus 
Um die Ungerechtigkeiten während des Krieges zu beheben, entschied der belgische Verband, zusätzlich die Mannschaften, die in den drei „Kriegsmeisterschaften“ abgestiegen waren, teilnehmen zu lassen. KVV Lyra entschied in der Zweiten Division zu bleiben.

Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1945/46